Acuariidae är en familj av rundmaskar. Acuariidae ingår i ordningen Spirurida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acuariidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Acuariidae